Aquilonastra limbookengi är en sjöstjärneart som först beskrevs av Smith 1927.  Aquilonastra limbookengi ingår i släktet Aquilonastra och familjen Asterinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjöstjärnor
limbookengi